Torulaspora är ett släkte av svampar. Torulaspora ingår i familjen Saccharomycetaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Torulaspora